Palimpsest (pismo)
 Palimpsest (astronomija)
 Palimpsest (geologija)